

Persone 
  Carlo Sellitto (1581-1614) – pittore italiano
  Giacomo Sellitto (1701-1783) – compositore e insegnante di canto italiano
  Giuseppe Sellitto (1700-1777) – compositore italiano
  Sergio Sellitto (1961) – dirigente d'azienda italiano

Personaggi letterari 
  Lon Sellitto – personaggio letterario